Daisuke Satō ist der Name mehrere Personen:

* Daisuke Satō (Fußballspieler), philippinischer Fußballspieler
 Daisuke Satō (Mangaka), japanischer Mangazeichner